ŠK Lozorno (celým názvem: Športový klub Lozorno) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Lozorno. Založen byl v roce 1922. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovním areálu Lozorno s kapacitou 950 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – založení
 TJ FO Lozorno (Telovýchovná jednota Futbalový oddiel Lozorno)
 ŠK Lozorno (Športový klub Lozorno)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1976–1977: I. B trieda 
 1979–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1982: I. trieda 
 1983–1984: I. trieda 
 1984–1985: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava "B")
 1987–1988: I. B trieda  – sk. Jih
 2000–2004: 4. liga  – sk. B
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922